Angela Duckworth (1970-), psychologue américaine ;
 Brandon Duckworth (né en 1976), joueur américain de baseball ;
 Gerald Duckworth (1870-1937), éditeur britannique ;
 John Thomas Duckworth (1748-1817), officier de marine britannique ;
 Kevin Duckworth (1964-2008), joueur américain de basket-ball ;
 Martin Duckworth (né en 1933), directeur de la photographie, réalisateur, monteur et producteur canadien ;
 Tammy Duckworth (née en 1968), femme politique et militaire américaine ;
 Teddy Duckworth (1882-?), footballeur et entraîneur anglais ;
 William Duckworth, entraîneur de football écossais ;
 William Duckworth (1943-2012), compositeur américain.

Autres 
 Méthode Duckworth-Lewis
 The Duckworth Lewis Method, album musical publié en 2009.